Соловьёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Соловьёвское сельское поселение — входит в Тындинский район.

Забайкальский край 
 Соловьёвское сельское поселение — входит в Борзинский район.

Липецкая область
 Соловьёвское сельское поселение — входит в Становлянский район.

Омская область
 Соловьёвское сельское поселение — входит в Полтавский район.

Смоленская область
 Соловьёвское сельское поселение — входит в Кардымовский район.